Typ Herbrand – typ tramwaju w Karlsruhe
 Typ Herbrand – typ tramwaju w Łodzi
 Typ Herbrand – typ tramwaju w Oberhausen 
 Typ Herbrand – typ tramwaju w Szczecinie